

Прізвище 

Корнаро — знатний венеціанський рід. Найвідоміші представники:
 Джованні I Корнаро — 96-й дож Венеції
 Джованні II Корнаро — 111-й дож Венеції
 Елена Лукреція Корнаро Піскопія — італійська філософ, математик, перша жінка в світі, яка здобула докторський ступінь
 Катерина Корнаро — остання королева Кіпру
 Марко Корнаро — 59-й дож Венеції
 Франческо Корнаро — 101-й дож Венеції

Інше 
 Вілла Корнаро — заміська садиба родини Корнаро в місцині Пйомбіно-Дезе, провінція Падуя